Seitensprung steht für
Seitensprung, vorübergehende sexuelle Beziehung 

Seitensprung (Seitensprünge) ist Titel oder Titelbestandteil
 Seitensprung (1935), amerikanischer Spielfilm von Robert Z. Leonard 
 Seitensprung (1980), deutscher Spielfilm von Evelyn Schmidt
 Seitensprung (2014), deutscher Spielfilm von Sabine Boss 
Ein fast perfekter Seitensprung, österreichische Komödie (1996)
Meisterschaft im Seitensprung, US-Filmkomödie 
No Entry – Seitensprung verboten!, US-Komödie (2005)
Seitensprung in Manhattan, US-kanadische Filmkomödie (1996) von Greg Mottola
Seitensprung-Report, deutscher Film (1971)

Leitfaden für Seitensprünge US-Spielfilm
Masti – Seitensprünge lohnen nicht!, indischer Spielfilm (2004)
 Sein letzter Seitensprung (1918), Filmkomödie
Seitensprünge (1940), deutsche Literaturverfilmung von Alfred Stöger 
Seitensprünge (1964), italienischer Episodenfilm von Giuliano Montaldo, Mino Guerrini und Massimo Franciosa 
Seitensprünge (1989), US-Filmkomödie von Joel Schumacher 
Seitensprünge in New York, US-Filmkomödie (2001) von Edward Burns
Venus macht Seitensprünge, US-Spielfilm (1948) von William A. Seiter 

Siehe auch